Geißlitz bezeichnet:
 einen ehemaligen Ortsteil von Halbendorf/Spree, Landkreis Bautzen, sorbisch Kislica, siehe Geißlitz (Halbendorf/Spree)
 einen Ortsteil der Gemeinde Priestewitz, Landkreis Meißen, siehe Geißlitz (Priestewitz)
 einen ehemaligen Ort, der aufgrund des Tagebaus Lohsa devastiert wurde, sorbisch Kisylk, siehe Geißlitz (Lohsa)
 einen Nebenfluss der Schwarzen Elster, siehe Geißlitz (Schwarze Elster)